Das Adjektiv monotonisch kann sich beziehen:
 auf die Abwesenheit von Tonemen in einer Sprache, siehe Monotonie (Phonetik)
 auf die Benutzung nur eines Akzentzeichens in der (neu)griechischen Rechtschreibung, siehe Monotonische Orthographie